Chiesa di Maria Santissima Addolorata a Campobasso
Chiesa di Maria Santissima Addolorata a Castellammare del Golfo
Chiesa di Maria Santissima Addolorata a Lipari
Chiesa di Maria Santissima Addolorata a Santa Marina Salina
Chiesa di Maria Santissima Addolorata a Soverato
Chiesa di Maria Santissima Addolorata a Trepuzzi